Příjmení Kelley nese více různých osobností:

 Clarence M. Kelley (1911–1997) – americký ředitel FBI
 DeForest Kelley (1920–1999) – americký herec
 Edward Kelley (1555–1597) – anglický alchymista
 Harold Kelley (1921–2003) – americký psycholog
 Josh Kelley (* 1980) – americký zpěvák a skladatel
 Kevin Kelley (1943–2002) – americký bubeník
 Malcolm David Kelley (* 1992) – americký herec
 Mike Kelley (1954–2012) – americký výtvarník

Související články 
 Kelly (příjmení)